Джон К. Хейн (; , Нью-Йорк — , Нью-Йорк) — американский борец, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1904.

На Играх 1904 в Сент-Луисе Хейн соревновался только в категории до 47,6 кг. Он выиграл в полуфинале у Клода Хоулгейта, но проиграл в финале Роберту Карри и получил серебряную медаль.

Примечания

Ссылки 
 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в Нью-Йорке
Умершие в Нью-Йорке
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1904 года
Борцы США
Борцы на летних Олимпийских играх 1904 года